Van Vu ist der Name folgender Personen:

 Vân Vu, Geburtsname von Vanessa Vu (* 1991), deutsche Journalistin
* Van H. Vu (Vũ Hà Văn; * 1970), vietnamesischer Mathematiker